Яред (, Еред бен Маалал'ель) — старший син Магалалієла, та біблійна персона п'ятого покоління, що походить від Адама і Єви. Народився у 460 р. від створення світу (3300 р. до н. е.), коли його батькові було 65 років. Він став батьком Еноха лише у віці 162 років, проте пізніше мав і інших синів та дочок. Яред помер у віці 962 років  (), тобто у 1422 р. від створення світу (2338 до н. е.). Це друга максимальна тривалість життя серед біблійних патріархів. Відповідно до Книги Буття більше прожив лише онук Яреда — Мафусаїл. 

У Євангелії від Луки Яред входить до родоводу Ісуса Христа ().

Родовід

Джерела 
Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Примітки 

Біблійні особи
Книга Буття
Біблійний родовід